Ningi kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ningi (ort), Chodzjavänd,

Marshallöarna 

 Ningi (del av en ö), Kwajalein,

Nigeria 

 Ningi (distrikt), Bauchi, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar